Иван Львович Липа (; 24 февраля 1865, Керчь — 13 ноября 1923, , Львовское воеводство) — украинский общественно-политический и государственный деятель, писатель, литературный критик, медик.

Биография 
Сын простых мещан. Учился в народной школе при греческой церкви, закончил еë в числе лучших учеников с великолепным знанием греческого языка. С 1880 по 1888 продолжал учёбу в Керченской мужской Александровской гимназии, которую также окончил с блестящими показателями.

С 1888 обучался на медицинском факультете Харьковского университета.

В студенческие годы — активист зарождавшегося украинского национально-освободительного движения. Летом 1891 (по некоторым данным, в 1892 году) вместе с В. Боровиком, Б. Гринченко и Н. Михновским основал националистическое «Братство Тарасовцев». Был автором программы Братства — первой организации, провозгласившей своей целью создание независимой (самостийной) Украины. Занимался активной пропагандистской деятельностью в школьно-студенческой и рабочей среде. В 1893 деятельность Братства была властями прекращена, а еë члены арестованы. После 13 месяцев заключения три года жил под надзором полиции в Керчи.

В 1897 закончил обучение в университете Казани, затем работал врачом в Херсонской губернии и Полтаве. В 1900 году стал членом Львовского «Наукового товарыства имени Шевченка». В 1902—1918 годах жил в Одессе, занимаясь врачебной практикой.

Активно участвовал в украинском национально-освободительном движении. Помещал публицистические статьи в газетах, организовал издательство «Одеська літературна спілка».

С энтузиазмом встретил революцию 1917. Будучи назначенным комиссаром Одессы от Центральной рады Украинской Народной Республики, управлял городом в должности градоначальника, был членом Руководящего комитета города (1917), медицинским инспектором Одессы. Вместе с сыном создали украинское издательство «Народный стяг», которое просуществовало в Одессе до осени 1918 года.

Позже переехал в Киев и стал членом Директории УНР, министром культов и вероисповеданий (1919), одним из авторов проекта первой Конституции УНР (1920), затем министром здравоохранения правительства УНР.

Под натиском Красной Армии осенью 1920 вместе с сыном Юрием сбежали в Каменец-Подольский, затем эмигрировали в Польшу.

Был председателем президиума Совета Украинской Республики в изгнании (1921).

Умер Иван Липа 13 ноября 1923 в пригороде Львова (тогда Польша).

Творчество 
Автор стихов, очерков, рассказов. В его литературном активе патриотическая лирика «Тринадцать притч», «Оповіді про смерть, війну і любов» и многое другое. О нём часто писали, например, «Светильник неугасаемый» изд. «Черномор» 1924 г.

Примечания

Литература 
 Іван Липа: двічі міністр // Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917—1920 рр.: Монографія / Вінцковський Т. С., Музичко О. Є., Хмарський В. М. та ін. — Одеса: ТЕС, 2011—586 с.

Ссылки 
 Пороги вічності Юрія Липи

Украинские писатели XX века
Украинские поэты
Выпускники Керченской гимназии
Выпускники Казанского университета
Медики по алфавиту
Медики Российской империи
Медики Украины
Медики XX века
Главы Одессы
Министры УНР
Писатели XX века